Zimnik est :
 un dieu slave antérieur à la christianisation ;
 un toponyme présent dans :
 la localité polonaise de la gmina de Mściwojów, située dans le powiat de Jawor en voïvodie de Basse-Silésie ;
 la ville roumaine de Zimnicea sur le Danube.

Notes et références 

Village dans la voïvodie de Basse-Silésie
Powiat de Jawor